Wadehn ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Wadehn, deutscher Basketballspieler
 Walther Wadehn, deutscher Generalmajor